Teliana Pereira era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Catalina Pella.

In finale Irina Falconi ha sconfitto in finale Sílvia Soler Espinosa con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (primo turno)
  Teliana Pereira (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Lara Arruabarrena (semifinale)

 Irina Falconi (campionessa)
 Tatjana Maria (secondo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
 Anna Tatišvili (secondo turno)

Wildcard 

  Emiliana Arango (primo turno)
  Nadia Echeverría Alam (primo turno)

 Yuliana Lizarazo (primo turno)

Qualificate 

  Sanaz Marand (primo turno)
  Tereza Martincová (primo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)

 Catalina Pella (quarti di finale)
 Conny Perrin (terzo turno)
 Daniela Seguel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Claro Open Colsanitas 2016
WTA Tour 2016